Ен Бакстер () је била америчка глумица, рођена 7. маја 1923. године у Мичиген Ситију (Индијана), а преминула 12. децембра 1985. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1940. || || -{20 Mule Team}- || 
|-
| 1940. || || -{The Great Profile}- || 
|-
| 1941. || || -{Charley's Aunt}- || 
|-
| 1941. || || -{Swamp Water}- || 
|-
| 1942. || || -{The Pied Piper}- || 
|-
| 1942. || || -{The Magnificent Ambersons}- || 
|-
| 1943. || || -{Crash Dive}- || 
|-
| 1943. || || -{Five Graves to Cairo}- || 
|-
| 1943. || || -{The North Star}- || 
|-
| 1944. || || -{The Sullivans}- || 
|-
| 1944. || || -{The Eve of St. Mark}- || 
|-
| 1944. || || -{Sunday Dinner for a Soldier}- || 
|-
| 1944. || || -{Guest in the House}- || 
|-
| 1945. || || -{A Royal Scandal}- || 
|-
| 1946. || || -{Smoky}- || 
|-
| 1946. || || -{Angel on My Shoulder}- || 
|-
| 1946. || || -{The Razor's Edge}- || 
|-
| 1947. || || -{Blaze of Noon}- || 
|-
| 1947. || || -{Mother Wore Tights}- || приповедач
|-
| 1948. || || -{Homecoming}- || 
|-
| 1948. || || -{The Walls of Jericho}- || 
|-
| 1948. || || -{The Luck of the Irish}- || 
|-
| 1949. || || -{Yellow Sky}- || 
|-
| 1949. || || -{You're My Everything}- || 
|-
| 1950. || || -{A Ticket to Tomahawk}- || 
|-
| 1950. || Све о Еви || -{All About Eve}- || Ева Харингтон
|-
| 1951. || || -{Follow the Sun}- || 
|-
| 1952. || || -{The Outcasts of Poker Flat}- || 
|-
| 1952. || || -{O. Henry's Full House}- || 
|-
| 1952. || || -{My Wife's Best Friend}- || 
|-
| 1953. || || I Confess || 
|-
| 1953. || || The Blue Gardenia || 
|-
| 1954. || || -{Carnival Story}- || 
|-
| 1955. || || -{Bedevilled}- || 
|-
| 1955. || || -{One Desire}- || 
|-
| 1955. || || -{The Spoilers}- || 
|-
| 1956. || || -{The Come On}- || 
|-
| 1956. || Десет заповести || -{The Ten Commandments}- || Нефертити
|-
| 1957. || || -{Chase a Crooked Shadow}- || 
|-
| 1957. || || -{Three Violent People}- || 
|-
| 1959. || || -{Summer of the Seventeenth Doll}- || 
|-
| 1960. || Симарон || -{Cimarron}- ||
|-
| 1962. || || -{Mix Me a Person}- || 
|-
| 1962. || || Walk on the Wild Side || 
|-
| 1956. || || -{The Family Jewels}- (1965) (појављивање)
|-
| 1966. || || -{Seven Vengeful Women}- || 
|-
| 1967. || || -{The Busy Body}- || 
|-
| 1971. || || -{Fools' Parade}- || 
|-
| 1971. || || -{The Late Liz}- || 
|-
| 1973. || || -{Columbo: Requiem for a Falling Star}- || 
|-
| 1980. || || -{Jane Austen in Manhattan}- || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1923.
Умрли 1985.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози